Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie – to publiczna szkoła średnia.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie wchodzą:
 I Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 Technikum Energetyczne
 IV Liceum Ogólnokształcące

Historia 
Do 1 stycznia 1993 roku był to Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych. Właśnie z dniem 1 stycznia 1993 roku Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim przejęło do prowadzenia Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Bełchatowie zmieniając jednocześnie jego nazwę na Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych. W skład zespołu w chwili przejęcia wchodziły również szkoły górnicze, tj. Zasadnicza Szkoła Górnicza, Technikum Górnicze na podbudowie programowej szkoły podstawowej, Technikum Górnicze dla Pracujących (dorosłych) na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Reorganizacja kształcenia w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych została dokonana na wniosek Dyrekcji KWB „Bełchatów” w roku szkolnym 1991/1992, kiedy kompleks podlegał Ministerstwu Przemysłu i był finansowany częściowo przez KWB „Bełchatów”.

Od września 1991 ulegały stopniowo likwidacji Zasadnicza Szkoła Górnicza i Technikum Górnicze, a za zgodą organu nadrzędnego Kurator Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim otworzył Zasadniczą Szkołę Zawodową i Technikum Mechaniczne.

Z dniem 31 sierpnia 1995 roku uległa likwidacji ostatnia szkoła górnicza wchodząca w skład Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Bełchatowie.

Pod taką nazwą szkoła istniała do roku szkolnego 1998/1999, kiedy to nadano jej nazwę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie. Dodane zostały dwie klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilach: ogólnym i matematyczno-fizyczno-informatycznym.

We wrześniu 2019 roku szkoła zmieniła z powrotem nazwę na Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie im. gen. Ludwika Czyżewskiego.

Kierunki kształcenia 
Źródło: oficjalna strona szkoły

Aktualnie w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie wchodzą:

IV Liceum Ogólnokształcące
 profil ogólny (tzw. klasa strażacka);
 profil ogólny (tzw. klasa policyjna);
 profil ogólny (tzw. klasa wojskowa).
Technikum Energetyczne
 technik budownictwa;
 technik elektronik;
 technik elektryk;
 technik energetyk;
 technik górnictwa odkrywkowego;
 technik informatyk;
 technik mechanik;
 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 technik spawalnictwa
I Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 elektryk;
 mechanik pojazdów samochodowych;
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 ślusarz.

Patron szkoły 
Dnia 29 września 1989 roku Zespołowi Szkół nadano imię Ludwika Czyżewskiego.

Zobacz też 
 Lista szkół w Bełchatowie
 Oświata w Bełchatowie

Przypisy 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ludwika Czyżewskiego w Bełchatowie
Polskie technika
Polskie zespoły szkół